Christopher Strauß de León (31 de octubre de 1956, Manila) es un actor de cine, cantante y político filipino. De León inició su carrera en la televisión, haciéndose conocer en programas como Going Bananas y Has Appeared. Ha hecho más de 120 películas desde la década de los años 1970.

El 1 de julio de 2010, fue juramentado en el cargo de miembro del consejo del distrito 2 de Batangas.

Biografía 
Por parte de su abuelo materno desciende de judíos alemanes. El 11 de mayo de 1999, se le extendió un Certificado de Ciudadanía estadounidense. El Certificado de dicha Ciudadanía dice que el titular era un ciudadano de nacimiento. Su ciudadanía fue aprobada gracias a su abuelo materno y a su madre.

Estudió en la escuela de Bellas Artes en la Universidad de Oriente en Manila.

Filmografía

Televisión

Películas

Álbumes 
 1977 - Christopher De Leon (álbum)
 1978 - Sisikat Na Naman?
 1979 - In Love with Christopher De Leon
 1981 - Ikaw Lamang
 1982 - Umaga Na Naman
 1983 - Nasaan ang Pangako
 1984 - Kung Mangarap Ka't Magising
 1985 - Bituing Walang Ningning
 1987 - Maligayang Pasko at Masaganang Bagong Taon!
 1988 - Kung Mahawi Man Ang Ulap
 1989 - Umaga Na Naman: The Best of Christopher De Leon
 1991 - Ipagpatawad Mo: The Soundtrack
 1992 - 8:00 AM Na Naman
 1994 - Boyet sings Christopher Cross
 1996 - Greatest Hits: Live
 1998 - 15 Classic Platinum Hits
 2000 - Original Gold
 2001 - Premium Gold Collection
 2003 - The Platinum Collection
 2006 - Mga Awit Pelikula

Premios y nominaciones

Referencias 

  Christopher de Leon to receive Gawad Lino Brocka Award

Enlaces externos 
 

Actores de Filipinas
Cantantes masculinos de Filipinas
Políticos de Filipinas del siglo XXI
Filipinos del siglo XX
Católicos de Filipinas
Nacidos en Manila
Políticos del Partido Liberal (Filipinas)